Lassenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Lassenberg (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft von Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Lassenberg (Gemeinde Sankt Johann), Berg (487 m) und Ort bei Sankt Johann im Saggautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Lassenberg (Gemeinde Wettmannstätten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wettmannstätten, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

 Lassenberg (Gurktaler Alpen), 1235 m, bei Glödnitz im Gurktal, Kärnten